Příjmení Weinfurter má více významných osobností:

 Eduard Weinfurter (1870–1950) – český nakladatel, galerista a esperantista
 Gottfried Kinsky-Weinfurter (* 1958) – rakouský hudební skladatel
 Karel Weinfurter (1867–1942) – český spisovatel a překladatel
 Stefan Weinfurter (1945–2018), německý historik umění středověku
 Zbyněk Weinfurter (* 1930) – český grafik a typograf

Česká příjmení
Německá příjmení